Otradny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Otradny, Stadt in der Oblast Samara
 Otradny (Adygeja, Koschechabl), in der Republik Adygeja, Rajon Koschechabl
 Otradny (Adygeja, Tachtamukai), in der Republik Adygeja, Rajon Tachtamukai
 Otradny (Jaroslawl, Ljubim), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Ljubim
 Otradny (Jaroslawl, Uglitsch), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Uglitsch
 Otradny (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Otradny (Orjol), in der Oblast Orjol
 Otradny (Pensa), in der Oblast Pensa
 Otradny (Rostow), in der Oblast Rostow
 Otradny (Stawropol), in der Region Stawropol
 Otradny (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Otradny (Tomsk), in der Oblast Tomsk

Siehe auch:
 Otradnaja
 Otradnoje